accommodatie:
 stal (bouwwerk), een dierenverblijfplaats
 hut, een armoedige woning
 gevangeniscel
 studentenkamer (Belgisch-Nederlands); zie studentenhuisvesting
 Kot (district), een district in de Afghaanse provincie Nangarhar
 Kot (Ig), een plaats in Slovenië
 Kot (Lendava), een plaats in Slovenië
 kot (schip), een scheepstype
 Kot (taal), een dode Siberische taal
 Kot (vallei), een vallei in de Sloveense regio Gorenjska, aan de voet van de Triglav
 Kinderopvangtoeslagaffaire